Uylenburgh ist der Familienname folgender Personen:
 Rombertus van Uylenburgh (um 1554–1624), war einer der Gründer der Universität Franeker im Jahr 1585 und Vater von Saskia van Uylenburgh. 
 Hendrick van Uylenburgh (um 1587–1661), war ein einflussreicher niederländischer Kunsthändler. Er war mitverantwortlich für die Karriere von Rembrandt van Rijn, Govert Flinck, Ferdinand Bol und anderen Malern. 
 Saskia van Uylenburgh (1612–1642), war die Gattin von Rembrandt van Rijn.
 Gerrit van Uylenburgh (um 1625–1679), als ältester Sohn von Hendrick van Uylenburgh übernahm er das Familiengeschäft.